Doliński – polskie nazwisko
osoby noszące nazwisko Doliński:
 Aleksander Doliński
 Dariusz Doliński
 Jan Doliński (ujednoznacznienie)
 Łukasz Doliński